Grassen peut faire référence aux sujets suivants :
 Le Grassen, sommet des Alpes uranaises en Suisse
 Le grassen, cépage des Alpes-Maritimes en France